Но́вая Гуса́ровка (; до 2016 г. Черво́ная Гуса́ровка) — село в Балаклейском районе Харьковской области, Украина.

Код КОАТУУ — 6320286801. Население по переписи 2001 года составляло 852 человека (412 мужчин и 440 женщин).

Село Новая Гусаровка являлось до 2021 года административным центром Червоногуса́ровского (Красногусаровского) сельского совета, который, кроме того, включал в себя сёла
Байра́к и
Щуро́вка.

Географическое положение 
Село Новая Гусаровка находится в 10 км от Балаклеи на берегу реки Северский Донец (); на севере находится болотистая местность с больши́м количеством озёр.

Происхождение названия 
В литературе и местными жителями часто используется название Червоная либо Красная Гусаровка.

Село было переименовано из Крестов в Красную (Червон[н]ую) Гусаровку в 1921 году в честь стоявших в селе подразделений «червоных гусаров» РККА Примакова, квартировавших в селе в 1919 и 1920-1920 годах, когда Южный фронт Фрунзе воевал с Врангелем. В селе квартировали два подразделения Красногусаровской кавбригады, штаб которой находился в соседней Балаклее. Красные гусары были шефами созданной здесь с/х коммуны и подарили ей красное знамя.

История 
 Археологические раскопки (последняя из которых была проведена летом 1994 году возле сёл Щуровка и Новая Гусаровка научной экспедицией под руководством профессора Харьковского университета В. К. Михеева) свидетельствует, что территория района была заселена ещё со времен неолита и даже позднего палеолита, то есть более 15 тысяч лет тому назад.
 Село Кресты основано на рубеже 17 и 18 веков, около 1700 года.
 В 1921 году село было переименовано в Красную Гусаровку в честь стоявших в селе в 1919-1920 годах подразделений «красных (червоных) гусаров» РККА (см. Червоное казачество). Часть жителей села вступили и служили в этих воинских частях, принимали участие в гражданской войне против Русской армии барона Петра Врангеля и Повстанческой армии Нестора Махно (в 1920—1921 годах).
 По «закону о декоммунизации» в 2016 году Красная Гусаровка была переименована ВРУ в Новую Гусаровку.
 Во время Великой Отечественной войны село в 1941 годубыло оккупировано вермахтом. Во время оккупации село было почти полностью сожжено. Во время боёв село было сильно разрушено.
 В бою за освобождение села от гитлеровцев погибло много советских воинов РККА. Погибшим воинам в селе установлен памятник.
 В годы войны 145 гусаровцев воевали на фронтах в рядах Советской армии и в партизанских отрядах; из них погибли 98 воинов; 48 были награждены боевыми орденами и медалями СССР.
 В 1966 году здесь проживало 719 человек; в селе действовали восьмилетняя школа, клуб, библиотека, колхоз имени Валерия Чкалова с 2969 га пашни. Основные направления деятельности колхоза были: выращивание зерновых, производство молока и мяса.
 В 1976 году население составило 746 человек; в селе было 233 двора; в селе находилась центральная усадьба зернового и мясо-молочного колхоза имени Чкалова с 3799 га земельных угодий, из которых 2979 га пашни; в селе работали восьмилетняя школа (110 учеников и 14 учителей), дом культуры с залом на 240 мест, библиотека с фондом 12 900 книг, медпункт, профилакторий, детсад-ясли, столовая, 2 магазина, отделение быткомбината.
 К 1976 году за мирный труд 18 жителей были награждены орденами и медалями СССР; за участие в ВОВ 48 гусаровцев были награждены боевыми наградами СССР.

Экономика 
 В селе при СССР были молочно-товарная ферма (МТФ) и машино-тракторные мастерские (МТС).
 Фермерское хозяйство «Свиновод» — разведение вьетнамских вислобрюхих свиней.

Образование 
 В селе есть школа.

Известные люди 
 Алексей Романович Гнечко (родился в селе Червоная Гусаровка в 1900 году) — Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
 В селе Червоная Гусаровка найден могильник салтовской культуры с ямными трупоположениями. Могильник салтовской культуры (археологическая культура эпохи железного века на юго-востоке Украины и юге России) с ямными захоронениями площадью 120х120 метров, расположен на правом высоком берегу реки Северский Донец и датируется серединой VIII — началом X века. Могильник был случайно найден в 1992 году разведывательным отрядом Средневековой археологической экспедиции Харьковского государственного университета под руководством профессора Владимира Кузьмича Михеева и Валерия Владимировича Скирды. Всего за период 1993—1997 годов археологической экспедицией под руководством В. К. Михеева было исследовано 177 грунтовых захоронений.
 В Гусаровке установлены памятник участникам гражданской войны -«красным гусарам» и памятник советским воинам, павшим в боях за освобождение села от гитлеровцев в 1942 и 1943 году.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Балаклейского района